Adam Afzelius (1750-1837) – botanico e zoologo svedese
Arvid Afzelius (1857-1923) – dermatologo svedese
Arvid August Afzelius (1785-1871) – poeta e storico svedese
Björn Afzelius (1947-1999) – cantante svedese
Johan Afzelius (1753-1837) – chimico svedese
Jon Arvid Afzelius (1856-1918) – linguista svedese
Per von Afzelius (1760-1843) – medico svedese